Эле́ни Данили́ду (; родилась 19 сентября 1982 года в Ханье, Греция) — греческая теннисистка; финалистка одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2003); полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2006); победительница восьми турниров WTA (из них пять в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-1999); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-1999).

Общая информация 
Элени — средняя из трёх детей Василиоса и Сисси Данилиду; её старшего брата зовут Николас, а младшую сестру — Кристина.

Лучший удар — форхенд, любимые покрытия — хард и трава.

Спортивная карьера 

Профессиональная карьера Данилиду началась в 1996 году с выступления на турнире из цикла ITF в Греции. В 1998 году она выиграла сразу 4 титула в одиночном и 4 титула в парном разряде на турнирах ITF. В том году она также дебютировала в составе сборной Греции в розыгрыше Кубка Федерации. В 1999 году Элени победила ещё на одном турнире в одиночном и одном в парном разряде на турнирах ITF. В феврале она дебютировала в основных соревнованиях WTA-тура, сыграв в парной сетке турнира в Париже. В этом же году Данилиду обратила на себя внимание специалистов, одержав победу на юниорском турнире в парном разряде Открытого чемпионата Австралии. В 2000 году она впервые приняла участие в Теннисном турнире на летних Олимпийских играх в Сиднее, где проиграла в первом раунде Анастасии Мыскиной. Также в этом году греческая теннисистка добилась успеха на одном турнире в одиночном и двух в парном разряде на турнирах ITF.

В 2001 году Элени Данилиду впервые попала в сотню лучших теннисисток в рейтинге WTA, а также выиграла ещё по два турнира ITF в одиночном и парном разрядах. В этом сезоне она впервые сыграла в основной сетке уже в одиночном разряде на соревнованиях WTA-Тура и дебютировала на взрослом Большом шлеме, выступив на Уимблдонском турнире. На следующем турнире серии Открытом чемпионате США Данилиду дошла до третьего раунда. В 2002 году завоевала первый титул WTA в своей карьере. На турнире в голландском Хертогенбосе она обыграла в финале россиянку Елену Дементьеву со счетом 3-6, 6-2, 6-3. Также в этом году достигла финала на турнире в Баие, где проиграла Анастасии Мыскиной (3-6, 6-0, 2-6) и доходит до 4 раунда на Уимблдонском турнире. По итогам 2002 года достигла 22 строчки в рейтинге WTA.

В начале 2003 года Данилиду выиграла второй в карьере титул WTA, взяв его на турнире в Окленде. В решающем матче она победила Чо Юн Джон (6-4, 4-6, 7-6). В конце января она впервые вышла в финал на турнирах Большого шлема в миксте (вместе с австралийцем Тоддом Вудбриджом в финале Открытого чемпионата Австралии она проиграла Леандру Паесу и Мартине Навратиловой со счетом 6-4, 7-5). Она стала первым представителем Греции в финалах Большого шлема в любом разряде. В одиночном разряде в Мельбурне Данилиду смогла доиграть до четвёртого раунда. В мае она достигла высшей строчки в рейтинге WTA в одиночном разряде (14-е место) и стала первым игроком из Греции в Топ-20 мировых рейтингов, а по итогам сезона 2003 года итогам года она заняла 26-е место. В январе 2004 года Данилиду успешно защитила свой чемпионский титул в Окленде, переиграв в финале американку Эшли Харклроуд (6-3, 6-2). Весной того же года она смогла на турнире 1-й категории в Майами она смогла выйти в полуфинал. В июле она победила в первом турнире WTA в парном разряде в Станфорде. В этом же году Элени во второй раз приняла участие в теннисном турнире на Олимпийских играх. Как и четыре года назад, но уже в третьем раунде она проиграла россиянке Анастасии Мыскиной, а в парном разряде выбыла в первом же раунде. На Открытом чемпионате США 2004 года она достигла лучшего результата на этом турнире — выхода в четвёртый раунд. 

На Открытом чемпионате Франции 2006 года Данилиду смогла выйти в полуфинал в парном разряде в альянсе с Анабель Мединой Гарригес. Осенью она добилась успеха на четвёртом одиночном турнире WTA — в Сеуле в финале была обыграна Ай Сугияма со счетом 6-3, 2-6, 7-6(3). Следующий титул Элени выиграла уже в 2008 году, победив в январе на турнире в австралийском Хобарте. Она взяла трофей, не сыграв финальную встречу из-за не выхода на матч россиянки Веры Звонарёвой. В этом же году в третий раз в своей карьере приняла участие в Олимпийских играх. В Пекине она выбыла из турнира уже в первом раунде, как в одиночном, так и в парном разряде. В 2009 Данилиду выиграла два турнира ITF в парном разряде. В июле 2010 года Данилиду взяла второй турнир WTA в карьере в парном разряде. Произошло это в Стамбуле, где в финале в паре с немкой Ясмин Вёр были обыграны Мария Кондратьева и Владимира Углиржова со счетом 6-4, 1-6, [11-9].

Следующий парный приз WTA достался Данилиду в сентябре 2011 года в дуэте с Виталией Дьяченко на турнире в Ташкенте. Лучшим результатом в 2012 году стал выход Элени в полуфинал турнира в Куала-Лумпуре. В июле 2013 дважды (в Бадгастайне и Баку) с разными партнёршами Данилиду достигла финала в парах. 2014 год стал последним для Данилиду, когда она выступала на Большом шлеме и в WTA-туре. Начиная с 2015 года она периодически играет на небольших турнирах ITF.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (6)

Победы (5)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (16)

Победы (11) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (5)

Финалы турниров WTA в парном разряде (12)

Победы (3)

Поражения (9)

Финалы турниров ITF в парном разряде (29)

Победы (16)

Поражения (13)

Финалы турниров Большого шлема в миксте (1)

Поражения (1) 
{| class="wikitable"
|-
|№
|Год
|Турнир
|Покрытие
|Партнёр
|Соперники в финале
|'Счёт
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1.
| 2003
| Открытый чемпионат Австралии
| Хард
|  Тодд Вудбридж
|  Леандер Паес   Мартина Навратилова
| 4-6 5-7
|}

 История выступлений на турнирах По состоянию на 20 мая 2019 годаДля того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.''

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Теннисисты Греции
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек